Топо́р:

 Топор — инструмент с металлическим лезвием, жёстко закреплённым на деревянной рукоятке.
 «Топор» — польский дворянский герб.
 Топор — река в России, протекает в Мурманской области.
 ТопоР (TopoR) — система автоматизированного проектирования (САПР) для печатных плат.

Кинематограф 
 «Топор» — армянский мультфильм 1994 года.
 «Топор» — американский фильм ужасов 2006 года.
 «Топор 2» — американский фильм ужасов 2010 года.
 «Топор 3» — американский фильм ужасов 2013 года.
 «Топор» — российский фильм 2018 года (режиссёр Владимир Семеновых).

Персоналии 
 Бурхан Топор — прозвище индонезийского политика Бурхана Зайнуддина Русджимана (род. 1941).
 Топор, Марчела (род. 1976) — румынская журналистка, жена каталонского политика Карлеса Пучдемона.
 Топор-Стэнли, Николай (род. 1985) — австралийский футболист, игрок клуба «Вестерн Сидней Уондерерс», участник Олимпийских игр 2008 года.
 Топор, Ролан (1938—1997) — французский иллюстратор, живописец, писатель, кинорежиссёр и актёр.